Ananké, görög istennő, a sorsszerűség megszemélyesítője
 Ananké, a Jupiter bolygó egyik holdja
 Ananké-csoport, a Jupiter-holdak egy csoportja
 ananké, Arisztotelész filozófiájának egyik eleme, a természeti szükségszerűség
 Ananke, Stanisław Lem egyik novelláskötetének eredeti címe